Slobodan Vuković je lahko:
 Slobodan Vuković (sociolog)
 Slobodan Vuković (slikar)
 Slobodan Vuković (pevec)
 Slobodan Vuković (arhitekt)
 Slobodan Vuković (Bosna in Hercegovina)
 Osnovna šola Slobodan Vuković